Als Europameisterschaft 1976 oder EM 1976 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1976 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1976 in Dublin (Irland)
 Bob-Europameisterschaft 1976 in St. Moritz (Schweiz)
 Curling-Europameisterschaft 1976 in West-Berlin (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1976 in Valencia (Spanien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1976 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1976 in Katowice (Polen)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1968 in Kopřivnice und Opava (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1976 in Genf (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1976 in Oslo (Norwegen)
 Formel-2-Europameisterschaft 1976
 Fußball-Europameisterschaft 1976 in Belgrad und Zagreb (Jugoslawien)
 U-23-Fußball-Europameisterschaft 1976
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1976 in Ost-Berlin (DDR)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1976 in Arnheim (Niederlande)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1976 in Wien (Österreich)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1976 in Kiew (UdSSR)
 Karate-Europameisterschaft 1976 in Teheran (Iran)
 Formel-750-Saison 1976 als Motorrad-Europameisterschaft 1976
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1976 in Inzing (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1976 in Hammarstrand (Schweden)
 Ringer-Europameisterschaften 1976 in Leningrad (UdSSR)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1976 in Brüssel (Belgien)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1976 in Barcelona (Spanien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1976 in Prag (Tschechoslowakei)

!Europameisterschaft 1976
1976